Jacques Benveniste
 Émile Benveniste